Borroni peut faire référence à:

Patronymie
 Antonio Borroni (1738-1792) est un compositeur italien.
 Delfino Borroni (1898-20081) est un Italien ayant participé à la Première Guerre mondiale
 Paolo Borroni (1749-1819) est un peintre italien actif à la fin XVIII et au début du XIX siècle.